Димитриос (Димитрис) Эммануилидис (; 24 октября 2000, Левктры, Греция) — греческий футболист, нападающий клуба «Вайле» и сборной Греции до 21 года.

Клубная карьера

«Панатинаикос» 
В июле 2017 года стал игроком «Панатинаикоса». Дебютировал в Суперлиге Греции 3 декабря 2017 года в матче с «Паниониосом». В Кубке Греции сыграл в матче группового этапа с клубом «Панахаики».

«Паниониос» 
В августе 2019 года отправился в аренду в «Паниониос». Дебютировал за клуб в матче с «Волосом».

«Фортуна» 
В феврале 2021 года отправился в аренду в «Фортуну» из Ситтарда. Дебютировал в Эредивизи 7 марта 2021 года в матче с «ПСВ». Забил мяч в ворота «Эммена».

«Вайле» 
В июле 2021 года игрока выкупил датский «Вайле». В Суперлиге Дании Димитриос вышел на поле 26 июля 2021 года в матче с «Сённерйюск». Дебютный мяч забил в ворота «Брондбю». В сезоне 2021/22 дошёл с клубом до полуфинала Кубка Дании.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Греции
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Вайле»